El término Novi  puede referirse a:

Novi (Guiaguínskaya, Adiguesia), localidad del raión de Guiaguínskaya de la república de Adiguesia, en Rusia.
Novi (Tajtamukái, Adiguesia), localidad del raión de Tajtamukái de la república de Adiguesia, en Rusia.
Novi (Vinogradov, Arcángel), localidad del raión de Vinogradov del óblast de Arcángel, en Rusia.
Novi (Kónosha, Arcángel), localidad del raión de Kónosha del óblast de Arcángel, en Rusia.
Novi (Yermekéyevo, Bashkortostán), localidad del raión de Yermekéyevo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novi (Iglino, Bashkortostán), localidad del raión de Iglino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novi (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
Novi (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Novi (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Novi (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Dinskaya, Krasnodar), localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Léninski, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Novoléninskoye del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Sovetski, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Poselkovoye del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi (Slantsy, Leningrado), localidad del raión de Slantsy del óblast de Leningrado, en Rusia.
Novi (Tijvin, Leningrado), localidad del raión de Tijvin del óblast de Leningrado, en Rusia.
Novi (Lípetsk), localidad del raión de Lípetsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Novi (Volovo, Lípetsk), localidad del raión de Volovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Novi (Yegórievsk, Moscú), localidad del raión de Yegórievsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Novi (Krasnogorsk, Lípetsk), localidad del raión de Krasnogorsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Novi (Kubandyk, Oremburgo), localidad del raión de Kubandyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novi (Soróchinsk, Oremburgo), localidad del raión de Soróchinsk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novi (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Novi (Azov, Rostov), localidad del raión de Azov del óblast de Rostov, en Rusia.
Novi (Vesioli, Rostov), localidad del raión de Vesioli del óblast de Rostov, en Rusia.
Novi (Mirni, Sajá), localidad del raión de Mirni de la república de Sajá, en Rusia.
Novi (Tompo, Sajá), localidad del raión de Tompo de la república de Sajá, en Rusia.
Novi (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Novi (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Novi (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Novi (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Novi (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Novi (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Novi (Estados Unidos), localidad de Míchigan, Estados Unidos.